Maso o Masó puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 

 Bartolomé de Jesús Masó Márquez (1830-1907), militar, protestante y Presidente de Armas de Cuba entre los años 1897 y 1899.
 Joseph Maso (1944-), exjugador francés de rugby.
 Maso da San Friano (1532-1571), pintor manierista italiano.
 Maso di Banco Giottino (?-1348), pintor italiano del siglo XIV, que fundamentalmente trabajó en Florencia (Italia).
 Pedro Masó Paulet (1927-2008), director, guionista, y productor español.
 Rafael Masó Valentí o Rafael Masó i Valentí (1880-1935), arquitecto español de estilo novecentista.
 Salustiano Masó (1923-), poeta y traductor español.

Toponimia 
 Bartolomé Masó, uno de los municipios de la provincia de Granma, en la isla de Cuba.
 La Masó, municipio de la comarca de Alto Campo, en la provincia de Tarragona, Comunidad Autónoma de Cataluña, España.

Miscelánea 
 Casa Masó, casa natal del arquitecto Rafael Masó i Valentí.
 Maso, género de arañas araneomorfas de la familia Linyphiidae.
 Masō Gakuen H x H o Masōu Gakuen HxH, serie de novelas ligeras escritas por Masamune Kuji e ilustradas por Hisasi.